Крыловка — село в Оренбургской области, входит в состав городского округа город Орск.

География 
Крыловка располагается в районе реки Орь
Расстояние до:
 районного центра (Орск): 25 км
 ближайшей ж/д станции (вокзал г. Орска): 30 км

История 
Входит в состав МО города Орска с 1 июля 2001 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Орск